Mit dem Begriff Xiyouji werden die folgenden chinesischen Werke bezeichnet:
 Changchun zhenren xiyou ji (Abk.) von Li Zhichang 
 Die Reise nach Westen (Xiyouji) von Wu Cheng’en